I liga polska w piłce siatkowej kobiet 2011/2012 – 22. edycja ligowych rozgrywek piłki siatkowej kobiet drugiego szczebla w Polsce, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą I ligi.

System rozgrywek 
Zmagania toczyły się dwuetapowo:
 Etap I (dwurundowa faza zasadnicza) – przeprowadzona w formule ligowej, systemem kołowym (tj. „każdy z każdym – mecz i rewanż”), rozpoczęta 1 października 2011 meczami 1. kolejki, a zakończona 3 marca 2012 spotkaniami 22. kolejki. Miała na celu wyłonienie dwóch grup: walczącej o awans do PlusLigi Kobiet i walczącej o utrzymanie się w I lidze.
 Etap II (faza play-off) – przeprowadzona w systemem pucharowym, rozpoczęta pierwszymi meczami I rundy, a zakończona w ostatnim spotkaniem finałowym. Przystąpiło do niej 8 najlepszych drużyn fazy zasadniczej.

Drużyny uczestniczące 
Do rozgrywek dopuszczonych zostało ostatecznie 12 drużyn.

Trenerzy

Hale sportowe

Rozgrywki

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Play-off

Półfinały 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Finał 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Play-out 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 PlusLiga Kobiet (2011/2012)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2011/2012)

Uwagi

Przypisy 

I liga polska w piłce siatkowej kobiet
2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie